Alan Robert Rogowski, noto come Ole Anderson (1942) – ex wrestler statunitense
 Franz Rogowski (1986) – attore tedesco
 Jan Rogowski (1915-1997) – aviatore polacco
 Jan Rogowski (1913-1944) – militare polacco